Открытый чемпионат Канады () — название крупного спортивного турнира для ряда игр:

 Открытый чемпионат Канады по снукеру 
 CBSA Canadian Open — бильярдный турнир под управлением канадской ассоциации бильярда и снукера.
 Rogers Cup (ранее — открытый чемпионат Канады) — теннисный турнир.
 Открытый чемпионат Канады по гольфу